Kamalabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kamālābād (ort i Ardabil), 
 Kamālābād (ort i Kurdistan), 
 Kamālābād (källa), Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar